Паоло Гоцци Иверу (; ) — итальянский футболист нигерийского происхождения, защитник клуба «Ювентус».

Клубная карьера 
Гоцци — воспитанник клуба «Ювентус» из своего родного города. 13 апреля 2019 года в матче против СПАЛ он дебютировал в итальянской Серии A. В своём дебютном сезоне Паоло стал чемпионом Италии.

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Италии Гоцци принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Швейцарии, Израиля, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

В 2019 году в составе юношеской сборной Италии Гоцци принял участие в юношеском чемпионате Европы в Армении. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Армении и Испании.

Достижения 

Клубные

 «Ювентус»
 Победитель Серии A — 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Ювентус Некст Джен»
Игроки ФК «Козенца»